Aro peut référer à :
 Årø, une île du Danemark ;
 Aro, un peuple en Afrique de l'Ouest, sous-groupe des Ibo.
 

ARO peut désigner :
 ARO, un fabricant d'automobiles roumain ;
 Aéroport d'Arboletas, en Colombie, selon le code AITA ;
 ARO, un gratte-ciel à New-York ;